Футбольная лига Англии 1902/03 () — 15-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда. Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1902/03 на сайте RSSSF.com

1902
Футбол в Англии в сезоне 1902/1903